Sir Matt Busby Player of the Year, tidligere kendt som MUFC Members Player of the Year (1988–1995), er en årlig udmærkelse som tildeles den spiller, som fansene mener har gjort det bedst for Manchester United i den foregående sæson. Den er navngivet efter den tidligere manager, Matt Busby.

Den første vinder af prisen, Brian McClair, vandt den i 1988 og var også den første til at vinde prisen to gange, da han også vandt den i 1992.. David de Gea og Cristiano Ronaldo holder rekorden for flest gange vundet, da de har vundet prisen 4 gange. De Gea er den eneste spiller til at have vundet prisen 3 år i streg.

Vindere 
Spillere med fed spiller stadig for Manchester United.

Eksterne henvisninger 
 MUFC Info - Sir Matt Busby Award

Referencer 

Manchester United F.C.